José María Vigil puede referirse a:

José María Vigil (1829-1909), escritor, historiador, bibliotecario y académico mexicano.
José María Vigil (1946-   ), teólogo y escritor español.
José María Montoto López-Vigil (1818-1886) abogado y escritor español.